Posttrombotisch syndroom
 Princeton Theological Seminary
 Pts is de valuta-afkorting van Peseta, de Spaanse valuta van voor de Euro.
 PTS, een symfonische rockband uit Nederland, die in de jaren negentig van de vorige eeuw actief was.